CO5 peut référer à :

Co5, la cinquième vertèbre du coccyx ;
CO5, la formule chimique du pentoxyde de carbone.